

Зельново — село в гміні Радзинь-Хелмінський Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зельново — село в гміні Люзіно Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Зельново — село в гміні Дарлово Славенського повіту Західнопоморського воєводства